Hicksville peut faire référence à :

Hicksville, une ville de l'État de New York
Hicksville, une ville de l'Ohio
Hicksville un comic book du néo-zélandais Dylan Horrocks.
Hicksville, ville imaginaire dont la population est passionnée de bande dessinée dans l'album éponyme de Dylan Horrocks.
Hicksville, un album du groupe Celtic Cross.